Руппертсхофен (Вюртемберг) — коммуна в Германии, в земле Баден-Вюртемберг.
 Руппертсхофен (Рейн-Лан) — коммуна в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц.